Суперкубок Испании по футболу 2010 года () — двухматчевый розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встречаются победитель чемпионата Испании сезона 2009/10 «Барселона» и обладатель Кубка Испании сезона 2009/10 «Севилья». Первый матч состоялся 14 августа на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье и завершился победой хозяев — 3:1. Ответная игра состоялась 21 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Барселона» победила 4:0 и завоевала трофей по сумме двух встреч — 5:3.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2009/2010
 ФК «Барселона» в сезоне 2009/2010

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Август 2010 года
События 14 августа
Спортивные соревнования в Севилье
События 21 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2010 году